Kleinziethen – frazione del comune tedesco di Schönefeld
 Klein Ziethen – frazione del comune tedesco di Ziethen